Троекуровский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Троекуровский сельсовет — в Лебедянском районе Липецкой области.
 Троекуровский сельсовет — в Чаплыгинском районе Липецкой области.